Municipio de East Lincoln puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de East Lincoln (condado de Logan, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de East Lincoln (condado de Mitchell, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.